Gade pode se referir a:

 Gade - personagem bíblico, fundador da tribo de Gade e sétimo filho de Jacó
Tribo de Gade - uma das doze tribos de Israel
 Gade (profeta) - profeta a serviço do rei Davi
 Gade (divindade) - divindade pan-semítica venerada durante o período do cativeiro na Babilônia

Desambiguação